Cornutostilbe är ett släkte av svampar. Cornutostilbe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cornutostilbe